Goikoetxea ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Goikoetxea (* 1983), spanischer Fußballspieler 

 Jon Andoni Goikoetxea (* 1965), spanischer Fußballspieler
 Julen Goikoetxea (1985–2006), spanischer Radrennfahrer
 Pablo Goikoetxea (* 1977), spanischer Fotograf 

Siehe auch: 
 Goicoechea